Вальдерас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Занимает площадь 99,6 км². Население — 2014 человек (на 2010 год).

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Valderas

Муниципалитеты Леона